Aleksandr Smirnow (1898-1938) – rosyjski polityk komunistyczny, członek KC RKP(b) i WKP(b), sekretarz KC, ofiara wielkiej czystki
 Aleksandr Smirnow (1909-1972) – rosyjski polityk komunistyczny, I sekretarz Komitetu Obwodowego KPZR w  Iwanowie
 Aleksandr Smirnow (1912–1997) – radziecki polityk, dyplomata
 Aleksandr Smirnow (ur. 1964) – rosyjski sportowiec, hokeista, trener
 Aleksandr Smirnow (ur. 1984) – rosyjski sportowiec, łyżwiarz figurowy